Герилья ( — уменьшительное от guerra — война) — партизанская война. Герильерос, гверильяс — партизан, участник герильи.

 Гверильясы — испанские партизаны, известные своим участием в войне за независимость Испании (1808 — 1813)
 Городская герилья — партизанская война с заведомо превосходящими силами противника в городских условиях

В  Бразилии:
 Герилья в Капарао (1966—1967) — партизанская война левых сил против бразильского военного режима в горах Капарао
 Арагуайская герилья (1967—1974) — партизанская война левых сил против бразильского военного режима в бассейне Арагуая